Віше́ль-Нанте́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північний схід від Парижа, 110 км на південний схід від Ам'єна, 50 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вішель-Нантей на сайті французького Національного інституту географії
 Вішель-Нантей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вішель-Нантей на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вішель-Нантей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вішель-Нантей на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена